Samson (Alabama)
Samson (banda)
Samson (canção)

Desambiguações de topônimos